Rio Tinto kan avse:

Rio Tinto (företag) – ett brittiskt-australiskt gruvföretag.

Geografi

Brasilien 

 Rio Tinto (kommun), Paraíba, 
 Rio Tinto (ort i Brasilien, Paraíba, Rio Tinto),

Honduras 

 Río Sico, vattendrag, 
 San José de Río Tinto, ort, Departamento de Olancho,

Portugal 

 Rio Tinto, Braga – freguesia i Braga, Esposende, 
 Rio Tinto (Gondomar), ort och freguesia i Portugal, Porto, Gondomar,

Spanien 

 Río Tinto (vattendrag i Spanien, lat 37,21, long -6,94),